Milorad Pavić - um poeta, romancista, tradutor e estudioso da Sérvia. 
Milorad Čavić - um nadador sérvio com dupla nacionalidade (sérvia e estadunidense).
Milorad Arsenijević - um futebolista e treinador de futebol sérvio. 
Desambiguação